Alfred Salter (1873-1945), homme politique et pacifiste britannique ;
 Hans J. Salter (1896-1994), compositeur américain de musiques de films ;
 James Salter (1925-2015), écrivain américain ;
 Mary Elizabeth Turner Salter (1858-1936), soprano et compositrice américaine ;
 Robert B. Salter (1924-2010), pionnier canadien de la chirurgie orthopédique pédiatrique.

Voir aussi 
 Batteur de Salter